Фортуна — польське та українське прізвище.

Відомі носії:

 Фортуна Василь — український галицький греко-католицький священик, реліґійний, політичний і громадський діяч.
 Фортуна Войцех — польський стрибун із трампліна.

Див. також 
 Фортуна (значення)

Польські прізвища
Українські прізвища